"Miguel Iglesias"
 Miguel Iglesias, presidente do Peru
 Miguel Iglesias (diretor), cineasta catalão
 Miguel Iglesias (distrito), no Peru

Desambiguações de topônimos